La saison 1976-77 est la  de la 2. Bundesliga, le second échelon allemand.

Saison régulière

Voir aussi

Références

Liens externes

Articles connexes 

Allemagne
Allemagne
Saison du championnat d'Allemagne de l'Ouest de hockey sur glace
1976 en Allemagne
1977 en Allemagne